Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Franco Ferreiro 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Adrián García (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (Campione)

 Alexander Peya (secondo turno)
 Juan-Pablo Guzman (primo turno)
 Glenn Weiner (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2005